

Гонохово — село, Зав'яловський район, Алтайський край
 Гонохово — село, Каменський район, Алтайський край